Ха́ндшин () — фамилия швейцарского происхождения. Известные носители:

 Хандшин, Жак (1886—1955) — российско-швейцарский органист и музыковед, основатель медиевистики.
 Хандшин, Йоханнес (1899—1948) — швейцарский художник, один из лидеров базельского художественного движения.
 Хандшин, Роман (род. 1982) — швейцарский бобслеист, неоднократный призёр этапов Кубка мира.
 Хандшин, Хайнрих (1830—1894) — российско-швейцарский предприниматель, основатель ткацкой фабрики в Москве.
 Хандшин, Эдуард (1894—1962) — швейцарский зоолог, энтомолог.
 Хандшин, Эмиль (1928—1990) — швейцарский хоккеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1948 года.